Die 41. Internationalen Tennismeisterschaften von Deutschland fanden vom 15. Juli bis zum 23. Juli 1939 auf dem Rothenbaum in Hamburg statt.

Hilde Sperling gewann zum sechsten Mal in Folge den Titel im Dameneinzel und gab dabei in fünf Begegnungen nur neun Spiele ab. In Abwesenheit der australischen Titelverteidigerinnen Thelma Coyne und Nancye Wynne gewann sie mit Änne Schneider auch das Damendoppel gegen die Niederländerin Madzy Rollin Couquerque und Anneliese Ullstein. Neben den Australiern waren auch die Franzosen dieses Jahr nicht nach Hamburg gekommen, sodass auch im Herrendoppel und Mixed neue Titelträger gesucht wurden. Im Gemischten Doppel siegte das US-amerikanische Duo Gracyn Wheeler und Gene Smith und im Herrendoppel die beiden Deutschen Henner Henkel und Roderich Menzel. Diese beiden standen sich auch im Einzelfinale gegenüber, das Henner Henkel für sich entscheiden konnte, womit er nach 1937 zum zweiten Mal diesen Titel gewinnen konnte. Der ungarische Titelverteidiger Ottó Szigeti war im Viertelfinale gegen Rolf Göpfert ausgeschieden. Das Halbfinale erreichte auch der Münsteraner Engelbert Koch.

Ergebnisse

Herreneinzel

Dameneinzel

Herrendoppel

Damendoppel

Mixed

Quelle 
 Der Tennissport, alleiniges amtliches Organ des Fachamts Tennis im N.S. Reichsbund für Leibesübungen, 16. Jahrgang (1939), Nr. 19–21

Tennisturnier in Hamburg
Hamburg-Harvestehude
Tennisturnier 1939